Те́рнбулл, Тёрнбулл () — шотландская фамилия. Известные носители:

А 
  (1888—1982) — американская писательница.
  (род. 1949) — британский инженер, специалист по коррозии, член Королевского общества (с 2013).
  (1868—1918) — новозеландский коллекционер и меценат, чьё собрание книг наряду с несколькими другими легло в основу фондов Национальной библиотеки Новой Зеландии.
 Тернбулл, Александр (1872—1956) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.

Б 
  (1881—1970) — американская поэтесса.
 Тёрнбулл, Бертран (1887—1943) — британский игрок в хоккей на траве, бронзовый медалист летних Олимпийских игр 1908 года в составе сборной Уэльса, племянник Филипа Тернбулла.
  (род. 1956) — британский телеведущий.
  (род. 1993) — канадская хоккеистка, серебряная медалистка чемпионатов мира (2016, 2018) и зимних Олимпийских игр (2018).
  (1894—1946) — британский футболист, игрок клубов «Арсенал» и «Челси».

В 
 Тёрнбулл, Венди (род. 1952) — австралийская теннисистка.

Г 
  (род. 1979) — ирландский бегун на средние дистанции, участник Чемпионата мира по лёгкой атлетике 2003 года.
  (1885—1961) — британский математик, член Королевского общества (с 1922).
  (1880—1976) — американский публицисти и скульптор, чьи работы входят в частности в собрания Метрополитен-музей и Национальной галереи искусства.
  (1928—2004) — поэт британского поэтического возрождения.

Д 
  (род. 1961) — британский регбист, игрок сборной Шотландии.
  (ок. 1911 —1992) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Шотландской футбольной лиги в составе клуба «Рейнджерс».
  (1883—1916) — кавалер Креста Виктории (посмертно) за командование группой, захватившей и удерживавшей значимую позицию в Лейпцигском котле (департамент Сомма, Франция).
 Тернбулл, Джек (1910―1944) ― американский игрок в лакросс и посмертный лауреат Национальной зала славы лакросса 1965 года.
 
  (род. 1994) — британский футболист, игрок Чемпионата Шотландии в составе клуба «Партик Тисл» (2017—2018).
  (1698—1748) — философ эпохи Шотландского Просвещения.
  (1809—1889) — главный инженер строительства Восточно-Индийской железной дороги.
  (род. 1989) — валлийский регбист.
  (1909—1994) — австралийский теннисист, победитель Открытого чемпионата Австралии в паре с Адрианом Квистом (1936, 1937).
  — аргентинская пловчиха, серебряная медалистка Панамериканских игр 1951 года.
  (ок. 1930 — 2012) — британский игрок в регбилиг в составе клуба Регбийной лиги Англии «Лидс».
  — британский невролог, профессор Ньюкаслского университета (с 1990), ведущий Гулстоновских лекций Королевского колледжа врачей (1992).

И 
  (род. 1963) — канадский хоккеист, провёл более 570 матчей за клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс».

К 
  (ок. 1921 — 2008) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (1947).
  (1906—1975) — австралийский публицист.
  (1924—1994) — британский и американский антрополог, специалист по музыкальной этнографии.
 Тернбулл, Кэти (Кэти Тернбулл-Спенс; род. 1959) — канадская конькобежка, шорт-трекистка, чемпионка мира.

Л 
  (род. 1958) — австралийский политик, лорд-мэр Сиднея (2003—2004), супруга Малкольма Тернбулла.

М 
  (род. 1935) — англиканский священник, епископ Рочестера (1988—1994), епископ Дарема (1994—2003).
  (род. 1981) — австралийский футболист, игрок национальной сборной на летних Олимпийских играх 2000 года.
 Тернбулл, Малкольм (род. 1954) — австралийский политический деятель, премьер-министр Австралии с сентября 2015 года.
 Тернбулл, Маргарет (Мэгги) — американский астроном, астрофизик и астробиолог.
 Тернбулл, Марк (род. 1973) — австралийский яхтсмен, олимпийский чемпион.
  (1906—1944) — валлийский крикетчик и регбист, сын Филипа Тернбулла.

Н 
  (1894—1977) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1921).
  (1890—1970) — британский теннисист, чемпион летних Олимпийских игр 1920 года (в паре с Максом Вуснэмом).

П 
  (род. 1959) — канадский хоккеист, провёл более 340 матчей за клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз».
  (1873—1942) — британский футболист.

Р 
  (род. 1971) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Уэст-Кост Иглз» (1994).
  (1908—2006) — австралийский политик, член Сената Австралии (1962—1974).
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Каролина Пантерз».
  (1826—1890) — новозеландский политик, член Палаты представителей Новой Зеландии (1878—1890).
  (1909—1998) — британский политик, последний губернатор мандата Танганьика (1958—1961), генерал-губернатор Республики Танганьика (1961—1962).
  (род. 1960) — англиканский священник, директор теологического колледжа Оксфордского университета Уиклифф-холл (2005—2012), член Генерального синода Церкви Англии (1995—2005).
  (1850—1920) — американский политик, член Палаты представителей США (1910—1913).
  (1905—1960) — британский политик, губернатор Британского Северного Борнео (1954—1959).
 Тернбулл, Росс (род. 1985) — английский футболист.
 Тернбулл, Рэй (1939—2017) — канадский кёрлингист, чемпион Канады (1965), серебряный призёр чемпионата мира по кёрлингу в составе национальной сборной (1965), тренер, спортивный телекомментатор.

С 
 Тернбулл, Спенсер (род. 1992) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Детройт Тайгерс».
  (род. 1987) — британский регбист, игрок турнира Pro12 в составе клуба «Эдинбург».
 Тернбулл, Сэнди (Александр Тернбулл; 1884—1917) — шотландский футболист.

Т 
  (род. 1986) — американский и немецкий хоккеист, чемпион Германии в составе клуба «Ингольштадт» (2014).

У 
  (?—1454) — шотландский политик и католический священник, епископ Глазго (1447—1454), канцлер Университета Глазго (1451—1454).
 Тёрнбулл, Уильям (1922—2012) — британский скульптор и живописец.
  (1899—1980) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1946—1972).
  (1944—2007) — американский музыкант, солист (тенор) Нью-Йоркского филармонического оркестра, создатель и руководитель удостоенного Национальной медали США в области искусств (1996) Гарлемского хора мальчиков.

Ф 
 Тернбулл, Филип (1879—1930) — британский игрок в хоккей на траве, бронзовый медалист летних Олимпийских игр 1908 года в составе сборной Уэльса.
  (род. 1987) — британский футболист, провёл более 300 матчей за клуб Национальной лиги «Гейтсхед».
  (1881—1971) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1930—1935).
  (род. 1946) — британский футболист, финалист Кубка Футбольной лиги в составе клуба «Астон Вилла» (1971).

Х 
  (1875—1955) — британский патолог, член Королевского общества (с 1939).

Ч 
  (род. 1935) — американский политик, губернатор Виргинских островов США (1999—2007).

Э 
 Тернбулл, Эдди (1923—2011) — шотландский футболист, участник чемпионата мира 1958 года.
  (род. 1956) — британская художница и скульптор.
  (1718—1792) — британский колонист Нового Света.
  (род. 1982) — британский игрок в регби-7, член сборной Шотландии.
  (род. 1943) — британская писательница, автор детской и подростковой литературы.